I'd Do Anything – canzone del musical di Lionel Bart Oliver!
 I'd Do Anything – singolo dei Dead or Alive del 1984
 I'd Do Anything – singolo dei Simple Plan del 2003